Till min kära kan vara:

Till min kära (Björn Afzelius-låt) – en kampsång från 1982, även inspelad av Stefan Borsch
Till min kära (Thor Görans-låt) – en dansbandslåt från 1994, även inspelad av Streaplers 1995
Till min kära (musikalbum) – ett musikalbum av Streaplers från 1995